

Топоніми 
 Аяґава — містечко в Японії, у префектурі Каґава.
 Аяґава — японська назва річки Ая у префектурі Каґава.
 Аяґава — японська назва річки Ая у префектурі Міядзакі.

Персоналії 
 Аяґава — японське прізвище.
 Аяґава Кородзі — японський сумоїст, 2-й йокодзуна (1703–1765)